Sadoulet ist der Name folgender Personen:

 Bernard Sadoulet (* 1944), französischer Physiker
 Elisabeth Sadoulet (* 1945), französisch-US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin